Paiz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfonso Bauer Paiz (1918–2011), guatemaltekischer Politiker
 Caraciolo Paiz, uruguayischer Politiker